Toy District – dzielnica Los Angeles
 Toy District – potoczna nazwa Flatiron District na Manhattanie